Семянников — русская фамилия. Известные носители:

 Семянников, Франциск Иванович (1914—1986) — советский кинооператор.
 Семянников, Юрий Михайлович (1979—2020) — российский лыжник.